A Brand New Life – film per la televisione del 1973 diretto da Sam O'Steen
 A Brand New Life – serie televisiva statunitense del 1989
 Yeohaengja, noto anche come A Brand New Life – film del 2009 diretto da Ounie Lecomte